Суперкубок Кандиду де Оливейра 2000 года () — 22-й розыгрыш Суперкубка Португалии, в котором встречались чемпион страны сезона 1999/00 лиссабонский «Спортинг» и обладатель Кубка Португалии 1999/00 «Порту». Для выявления победителя понадобилась третья дополнительная встреча противников, состоявшаяся 16 мая 2001 года в Париже, на стадионе Парк де Пренс.

Первый матч

Ответный матч

Переигровка

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Португалии 2000 на сайте zerozero.pt

2000
Матчи ФК «Спортинг» Лиссабон
Матчи ФК «Порту»
Португалия
Спорт в Португалии в 2000 году
События 13 августа
Август 2000 года
Спортивные соревнования в Порту
События 31 января
Январь 2001 года
Спортивные соревнования в Лиссабоне
События 16 мая
Май 2001 года
Спорт в Португалии в 2001 году
Спортивные соревнования в Париже